Xabi (pronunciado /ʃabi/) es un diminutivo del nombre gallego y vasco Xabier /ʃa'bjer/, en castellano Javier. Algunas personas a las que se conoce habitualmente por este diminutivo son:

 Xabi Alonso, futbolista.
 Xabi Castillo, futbolista.
 Xabi Prieto, futbolista.
 Xabi San Martín, teclista del grupo musical La Oreja de Van Gogh.
 Xabi Solano, trikitilari.